Flake, eine Variante von Flacke, ist der Familienname folgender Personen:

 Alan W. Flake (* 20. Jahrhundert), Kinderchirurg
 Floyd H. Flake (Floyd Harold Flake, * 1945), US-amerikanischer Politiker, methodistischer Geistlicher
 Jeff Flake (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Gisa Flake (* 1985), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin
 Magdalene Schauß-Flake (1921–2008), deutsche Komponistin
 Mary Elizabeth Flores Flake (* 1973), honduranische Diplomatin
 Minna Flake (1886–1958), deutsche Ärztin und Sozialistin
 Otto Flake (1880–1963), deutscher Schriftsteller

sowie der Künstlername von

 Christian Lorenz (* 1966), Keyboarder der Gruppe Rammstein.

Flake ist außerdem
 der Name des Wikingerdorfes bei Wickie und die starken Männer (Kinderbuch)
 ein Nachbau des Wikingerdorfes für den gleichnamigen Film in Walchensee

Siehe auch:
 Flaake